Религия маори — языческая религия, которую исторически исповедовали и отчасти исповедуют сейчас маори Новой Зеландии. Характеризуется анимизмом и развитым культом предков. Интересна сложной системой мифологии, сходной в основном с главными мифами народов Полинезии.

Боги 
Боги у маори те же, что и у полинезийцев, но детали пантеона и отношения внутри него существенно различаются.

Постоянные святилища богам обычно не строились, хотя отдельные уединенные места использовались для «связи» с ними и даже снабжались для этого крупными камнями. Шаманы и предсказатели обычно использовали «посох бога» для его персонализации. Неэффективный, отказывающий в помощи или слишком ленивый бог мог быть забыт, так как не исполнял свою функцию. Это касалось в основном второстепенных богов.

Верховным богом был Ио, однако о его существовании знали только посвященные. Перед посвящением в тайну Ио они должны были пройти длительное обучение в полной изоляции от соплеменников.

Другими наиболее важными богами были (миф приведен в следующем разделе):

 Рангинуи — Небо
 Папатуануку — Земля-Мать
 Танэ — бог лесов
 Тангароа — бог морей
 Ронго — бог сельского хозяйства
 Тафериматеа — бог ветра
 Фиро — бог зла.

Семейное древо богов маори

Прародители 
Маори почитают нескольких богов-прародителей, упоминаемых в их мифах о творении. Так, прародителями считаются бессмертные Рангинуи (Ранги) и Папатуануку (Папа). Один из их сыновей — Танэ в попытке разъединить обнимающихся (на протяжении вечности) родителей обратил их, растолкнув, в Небо и Землю.

Ранги (мужчина) стал Небом, а Папа (и мужчина и женщина) — Землёй. Дождь, падающий с неба и туман, поднимающийся с земли — знаки скорби разделенных братьев. Братья же, разлучившие родителей, стали в нашем мире богами. Танэ — богом лесов, Тангароа — морей, Ронго — сельского хозяйства, а Фиро — повелителем темных сторон жизни. Тафириматеа решил остаться с отцом и стал богом ветров и ураганов.

Из земли бессмертные братья сделали женщину. Танэ вдохнул в неё жизнь и взял в жены. От их союза и появились люди.

Другие силы 
Богами «контингент» потустороннего для маори не ограничивался. Были ещё страшные (реже — добрые) чудовища, семейные защитники, духи предков.

 Для персонализации чудовища каждое племя использовало бревно, кучу плывущих веток или иной объект и старательно обходило его, по аналогии с тем, как ребёнок в темной комнате принимает за монстра стул с висящей на нём пижамой. Считалось также, что чудовища обитают в омутах водоемов.
 Духи (ваируа) предков чаще были благосклонны к маори. Исключение составляли злые, неправильно похороненные люди, а также духи выкидышей. Если похоронные обряды не были проведены правильно и в одном объёме, блуждающий дух мертвеца мог долго тревожить живых.
 Домашние боги (каитиаки), предупреждали об опасности и вселяли уверенность, защищали жилище человека.
 Вода, огонь и приготовленная пища считались священными и использовались в ритуалах.

Мифы

После смерти 
Считалось, что для покойного важно проведение всех обрядов в Доме Собраний и правильное прощание с ним. После похорон душа покойного должна была пройти мимо Великой Тьмы (богини-неверной жены) и присоединиться к Матери-Земле (Папа).

Ритуалы 
Маори отдавали (и отдают) много сил огромному количеству проводимых ими обрядов. Выделялись осуществляемые специальными шаманами ритуалы призыва богов и духов, предсказания, а также общественные обряды, например, погребальные или связанные с повседневной деятельностью племени. Ритуалам отводилась огромная роль и придавалось большое значение. Если шаман допускал ошибку, это расценивалось как дурное предзнаменование и требовало искупления (ноа, каракиа). Для защиты от потусторонних сил часть ритуалов (в том числе и искупительные) шаман проводил стоя по пояс в очистительной, проточной воде.

Табу (тапу) 
Табу — запрещенное действие, место или состояние. Запрет мог касаться отдельного маори или целого племени. Например, у племени могло быть табу прикасаться, передвигать, приближаться и даже смотреть на бревно, которое лежит в болоте и символизирует чудовище. Нарушение табу влечет наказание и подлежит искуплению.

Ноа и каракиа 
Ноа — очистительный ритуал возвращения к нормальному состоянию после осквернения нарушением табу. Проведение ноа позволяло избежать наказания и восстановить статус «нормального» (маори на языке маори — «нормальный, обычный»). Ритуал ноа проводился часто в проточной воде, чтобы избежать нападения темных сил на человека во время его проведения.

Каракиа — формальная молитва — одновременно просьба о помощи богов и духов предков и суеверная молитва-оберег. Большое внимание уделялось правильному произнесению каракиа.

Жертвоприношения, рабовладение, каннибализм 
Маори приносили жертвы, имели рабов и практиковали ритуальный каннибализм.

Жертвоприношения могли быть такими:
 еды
 сердца врага (могло сначала посвящаться богу, а затем съедаться воином)
 первого плода урожая
 человеческие (так, под один из столбов общинного дома для собраний и ритуалов закапывали тело врага).

Литература 
 «Религии мира». — Белфакс, 1994. С изд. Lion Publishing, England. С. 151—154.
 Рид А. В. Мифы и легенды страны маори / Пер. с англ. С. Серпинского. — М.: Изд-во иностранной лит-ры, 1960. — 104 с.
 Сказки и легенды Маори. Из собрания А. Рида / Пер. с англ. Ю. С. Родман. Под ред.  А. М. Кондратова. — М.: Наука, 1981. — 224 с.

См. также 
 Анимизм
 Язычество

Ссылки 
 Мифология маори